Sergio Dutra Junior (Santos, 25 april 1988) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde op 31 juli 2019 Corinthians voor Shimizu S-Pulse.

Carrière
Dutra speelde tussen 2008 en 2012 voor Santo André en Kyoto Sanga FC. Hij tekende in 2012 bij Kashima Antlers. Op 10 januari 2013 tekende hij een contract bij KSC Lokeren. Zijn eerste match voor Lokeren speelde hij op 26 januari 2013. Op 3 augustus 2014 scoorde hij tegen Zulte Waregem na amper 30 seconden via een omhaal.

Clubstatistieken

Braziliaans voetballer